Batschwarowa () steht für:
 Rumjana Batschwarowa (* 1959), bulgarische Politikerin
 Swoboda Batschwarowa (1925–2012), bulgarische Drehbuchautorin